Скиба, пласт — смуга, шар землі, яку вивертає плуг під час оранки.
 Скиба — смуга землі як одиниця виміру орної площі.
 Скиба — відрізаний ножем великий плоский шматок чого-небудь їстівного (хліба, кавуна).

Прізвище 

Скиба — українське прізвище. Відомі носії:
 Скиба Анатолій Георгійович ( 1930—2001) — український скульптор.
 Скиба Володимир Вікторович (* 1952) — доктор медичних наук, професор, лауреат Державної премії УРСР в галузі науки і техніки, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Премії Ленінського Комсомолу України, академік АН вищої школи України.
 Скиба Євген Володимирович — полковник медичної служби Збройних Сил України. Лицар ордена Богдана Хмельницького ІІІ ступеня.
 Скиба Іван Іванович
 Скиба Олександр Петрович (1886—1938) — репресований помічник відділу експлуатації Омської залізниці.
 Скиба Олександр Сергійович (1974—2014) — український військовик з Вінниччини, старший сержант («Айдар»), учасник боїв за Щастя.
 Скиба Олександр Сергійович ( 1978) — український політик (колишній секретар Васильківської міськради) та військовик з Київщини, капітан (81 оамб), учасник боїв за Донецький аеропорт.
 Скиба Роман Степанович ( 1970) — український поет.

Примітки 

Українські прізвища